Balde y jugador del barca referencia a varios artículos:

Definiciones
 Sinónimo de cubo (recipiente);

Lugares en Argentina
Balde (San Luis), departamento Juan Martín de Pueyrredón
Estación Balde, estación ferroviaria
Balde de la Punta, departamento Capayán, provincia de Catamarca
Balde del Rosario, departamento Valle Fértil

Personas
Baldo de Ubaldis, jurista medieval
Bobo Baldé, futbolista francés
Habib Baldé, futbolista guineano
Ibrahima Balde, futbolista senegalés
Jacobo Balde, poeta alemán
Keita Baldé Diao, futbolista español
Seydina Balde, artista, agente y coreógrafo de artes marciales
Alejandro Baldé, futbolista español

Enlaces externos